Lagarde ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Lagarde (Ariège) im Département Ariège
 Lagarde (Gers) im Département Gers
 Lagarde (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Lagarde (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Lagarde (Moselle) im Département Moselle

Mit Namenszusatz:
 Lagarde-d’Apt im Département Vaucluse
 Lagarde-Enval im Département Corrèze
 Lagarde-Hachan im Département Gers
 Lagarde-Paréol im Département Vaucluse
 Lagarde-sur-le-Né im Département Charente

Personen:
 André Lagarde (1912–2001), französischer Literarhistoriker und Schulbuchautor
 Christine Lagarde (* 1956), französische Politikerin und Präsidentin der Europäischen Zentralbank
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756–1841), französischer Advokat
 François Théodore de Lagarde (1756–1824), Buchhändler und Verleger
 Jean-Christophe Lagarde (* 1967), französischer Politiker
 Léonce Lagarde (1860–1936), französischer Kolonialbeamter und Diplomat
 Marcela Lagarde (* 1948), mexikanische Hochschullehrerin und Politikerin
 Maxime Lagarde (* 1994), französischer Schachspieler
 Pascal Martinot-Lagarde (* 1991), französischer Leichtathlet
 Paul de Lagarde (eigentlich Paul Anton Bötticher, 1827–1891), deutscher Kulturphilosoph und Orientalist
 Paul Lagarde (* 1934), französischer Jurist
 Romain Lagarde (* 1997), französischer Handballspieler
 Thomas Martinot-Lagarde (* 1988), französischer Leichtathlet
sowie
 Jocelyne LaGarde (1924–1979), französisch-polynesische Schauspielerin

Weiteres:
 Gefecht bei Lagarde, Schlacht des Ersten Weltkriegs

Siehe auch:
 La Garde